

Ожидаемые события

Без точных дат 
 Существует малая вероятность (1:250 000) столкновения астероида 99942 Апофис с Землёй.

Вымышленные события 
 Происходит действие фильма «Облик грядущего» (1936), через 100 лет от года создания фильма.

См. также

Примечания